Сина хакэн-гун () — японская войсковая группировка, воевавшая в Китае в 1939 — 1945 годах.

История 

После инцидента у Лугоуцяо на помощь японской Гарнизонной армии в Китае была отправлена Экспедиционная армия в Шанхае. Усиленная впоследствии 10-й армией, она стала наступать от Шанхая вглубь материка и заняла Ханчжоу. В октябре 1937 года эти войска стали называться Центрально-Китайским фронтом. После взятия Нанкина они были переформированы в Центрально-Китайскую экспедиционную армию, а в сентябре 1939 года приказом № 362 за счёт объединения Центрально-Китайской экспедиционной армии и Северо-Китайского фронта была образована Экспедиционная армия в Китае со штаб-квартирой в Нанкине.

Северо-Китайский фронт продолжил существование в качестве подчинённой структуры со штаб-квартирой в Бэйпине, и отвечал за операции в Северном Китае от Хуанхэ до Великой стены, а также во Внутренней Монголии.

За операции в центральном и южном Китае стал отвечать 6-й фронт Помимо него существовало несколько отдельных армий, использовавшихся для гарнизонной службы, в качестве стратегического резерва или для отдельных операций, которые подчинялись непосредственно штаб-квартире в Нанкине.

К концу войны в составе Экспедиционной армии было порядка 1 055 700 человек, сведённых в одну танковую и 25 пехотных дивизий; также в её состав входили 22 отдельные бригады — 11 пехотных, 1 кавалерийская и 10 смешанных. К концу войны большая часть снаряжения и многие части были переведены на Тихоокеанский ТВД.

Экспедиционная армия в Китае капитулировала 15 августа 1945 года, однако её войска сохранили оружие, чтобы поддерживать порядок до прибытия войск Союзников.

Список командного состава

Командующие

Начальники штаба

Примечания 

Японские группы армий во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году